Az öltöztető (1983), Peter Yates filmje, főszerepben Albert Finney és Tom Courtenay
 Az öltöztető (2015), Richard Eyre filmje, főszerepben Anthony Hopkins és Ian McKellen